Ferruccio Bedendo (1906 – ...) – calciatore italiano
 Nadia Cavriani Bedendo, nota come Magica Aidan (1955-2016) – cantante italiana
 Sebastiano Bedendo (1895-1935) – militare e aviatore italiano